Les Bordes puede referirse a:

Las Bordas, municipio situado en  el Valle de Arán.

Les Bordes, comuna francesa situada en Indre.
 Les Bordes, comuna francesa situada en Loiret.
 Les Bordes, comuna francesa situada en Saona y Loira.
 Les Bordes, comuna francesa situada en Yonne.